Grutas com esse nome
 Gruta Azul (Biševo)
 Gruta Azul (Capri) 
 Gruta Azul (Malta) 

Desambiguações de topônimos